

Леннокс — місто, штат Південна Дакота
 Леннокс — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Ленокс